Alkimachos (, latinisiert Alcimachus) ist der Name von:

 Alkimachos (Strategos), athenischer Stratege in Thrakien
 Alkimachos (Archon), athenischer Archon
 Alkimachos (Trierarchos), athenischer Trierarchos
 Alkimachos (Demiurg), Demiurg in Kalymna
 Alkimachos (Sohn des Agathokles), Abgesandter der Makedonen in Athen
 Alkimachos (Maler)